Les Années 90, un court métrage de 1941 de Mickey Mouse
 Les Années 90, un épisode des Simpson.

Voir aussi
Années 90